Bahia is:
Bahia (geslacht), een plantengeslacht;
Bahia (staat), een staat van Brazilië;
Salvador (stad), de tegenwoordige naam van de hoofdstad van die staat;
André Bahia, een voetballer;
EC Bahia, een Braziliaanse voetbalclub.